Dordoj Bisjkek är en kirgizisk fotbollsklubb från huvudstaden Bisjkek. Klubben grundades år 1997. Klubben ägs av Dordoj-föreningen, som även äger Dordoj-bazaaren i Bisjkek.

Historia 
 1997: Grundad som FK Dordoj Naryn
 1998: Namnbyte till FK Dordoj-Zjasjtyk-SKIF Naryn
 1999: Namnbyte till FK Dordoj Naryn
 2004: Namnbyte till FK Dordoj-Dynamo Naryn
 2010: Namnbyte till FK Dordoj Bisjkek

Meriter 
Kirgiziska ligan: 13
Mästare: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, 2018, 2019, 2020, 2021

Kirgiziska cupen: 10
Vinnare: 2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018

AFC President's Cup
Vinnare: 2006, 2007
Finalist: 2005, 2008, 2009, 2010

Placering tidigare säsonger

Referenser

Noter 

Fotbollsklubbar i Kirgizistan
Sportklubbar bildade 1997